Salina kan syfta på:

 Salina (djur) – ett släkte av urinsekter

Personer
 Salina Olsson (1978–), en svensk före detta fotbollsspelare

Geografi

Cypern 
1 Larnaca (distriktshuvudort), Eparchía Lárnakas,

Italien 
2 Salina (Italien), ö, Sicilien, 
 Santa Marina Salina – kommun Sicilien, Messina,

USA 
3 Salina, countyhuvudort, Kansas, Saline County,

Se även
 Salinas – flera

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar